Хэ́длоу () — английская фамилия и топоним.

Фамилия
  (род. 1988) — английский кайтсёрфер.
  (род. 1957) — английская телевизионная администратор, контролёр BBC Four (2004—2008) и BBC Two (2008—2014).
 Хэдлоу, Марк (род. 1957) — австралийско-новозеландский киноактёр.

Топоним Англии
  — деревня в Кенте.
 
 
  — деревня в Восточном Суссексе.
  — историческая ж/д станция в Чешире.

Прочее
  — британский торговый корабль, осуществлявший транспортировку заключённых из Англии в Австралию в 1814—1823 гг.